Babulu bezeichnet:

 einen Suco im Verwaltungsamt Same, Osttimor, siehe Babulo (Same)
 einen Suco im Verwaltungsamt Uato-Lari, Osttimor, siehe Babulo (Uato-Lari)
 ein Dorf im Suco Dai-Sua, Osttimor, siehe Dai-Sua
 ein Dorf im Distrikt Kobalima, Indonesien, siehe Babulu (Kobalima)
 ein Fluss im indonesischen Westtimor, siehe Mota Babulu

Siehe auch:
 Babulo